SLC30A5 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 5-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 765 амінокислот, а молекулярна маса — 84 047.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном цинку. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки